Esta é uma lista de países por produção de urânio, com base nos números da Associação Nuclear Mundial (WNA).

Ligações Externas 
 World Uranium Mining
 http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production.aspx

Ver também 
 Urânio
Enriquecimento de urânio
 Energia nuclear

Urânio